Goutte, en physique : forme que prend une petite quantité de liquide lorsque la tension de surface est prépondérante.
 Goutte est aussi une unité volumique.
 Goutte, en médecine : maladie liée au métabolisme de l'acide urique, dont la manifestation la plus caractéristique est une arthrite.
 Gouttes, en pharmacie : une forme galénique.
 Goutte, en architecture : motif d’ornementation.
 Goutte, en spiritueux : eau-de-vie.
 Goutte, en typographie : motif d'amorce sur une lettre.
 Goutte, en toponymie vosgienne : petit ruisseau à faible débit ou petit torrent, et par extension le vallon où il s'écoule

Voir aussi 

 Compte-gouttes, le dispositif de distribution.
 Goutte froide, en météorologie.
 Goutte noire, en astronomie.
 Goutte d'Or : quartier de Paris.
 Maisonsgoutte : commune française du Bas-Rhin.
 Une goutte : nouvelle italienne de Dino Buzzati, parue dans le recueil Les Sept Messagers en 1969.